

Religião 
 Dízimo — pagamento voluntário para ajudar organizações religiosas judaicas e algumas denominações cristãs
 Doação — ato de dar um bem próprio a outra pessoa, geralmente alguém necessitado
 Bori (candomblé) — ritual de religiões tradicionais africanas e diaspóricas e que visa o bem-estar individual
 Esmola — pequena quantia de dinheiro dada a um pedinte por caridade como um ato caridoso
 Ex-voto — presente dado pelo fiel ao seu santo de devoção em consagração, renovação ou agradecimento de uma promessa
 Holocausto (sacrifício) — sacrifício religioso de animais que é completamente consumido pelo fogo
 Libação — derrame de certos líquidos com finalidade religiosa ou ritual, em honra a um deus ou divindade

 Oferendas nas religiões afro-brasileiras — abate-ritual, comida-ritual, despacho, ebó, limpeza de corpo
 Ofertório — parte da Eucaristia em que as espécies que serão consagradas são levadas ao sacerdote, ou ainda, a parte da missa em que acontece a oferta de pão e vinho
 Sacrifício — prática de oferecer aos deuses, na qualidade de alimento, animais, colheitas e plantações
 Oferta (cristianismo) — presente de dinheiro para a Igreja

Arte 
 Oferenda Musical — coleção de cânones, fugas e outras obras musicais de Johann Sebastian Bach

Ver também 
 Oferta
 Presente

Desambiguações de religião